Schierbeck är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Hans J.G. Schierbeck (1847–1911), dansk läkare
 Poul Schierbeck (1888–1949), dansk tonsättare
 Peter Christian Schierbeck (1835–1865), dansk skulptör
 Sylvia Schierbeck (1896–1977), dansk sångerska